Васильковський Ігор Іванович — голова наглядової ради товариства «ПСГ „КАМБІО-ІНВЕСТ“», заслужений будівельник України.
 Васильковський Ігор Ігорович (* 1985) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Олег Васильковський (1879—1944) — білоруський генерал Російської імперії і Білоруської Народної Республіки.

Див. також 
 Васильківський

Примітки